Anne de Russie peut faire référence à :
 Anne de Kiev (1024/32-1075), parfois aussi nommée Anne de Russie, reine de France ;
 Anne de Moscou (1393–1417), impératrice de Byzance ;
 Anna Koltovskaïa (1572–1626), quatrième épouse d'Ivan IV de Russie ; 
 Anna Vasilchikova (?-1577), cinquième épouse d'Ivan IV de Russie ;
 Anne Ire de Russie (1693-1740), impératrice de Russie ;
 Anna Petrovna de Russie (1708–1728), duchesse de Holstein-Gottorp ;
 Anna Leopoldovna de Russie (1718-1746), régente de Russie ;
 Anna Pavlovna de Russie (1795–1865), reine des Pays-Bas.